

Toponimy 
 Majak − osiedle w Azerbejdżanie, w rejonie Beyləqan
 Majak − wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim, centrum sielsowietu
 Majak − wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Majak − wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Majak – dawna leśniczówka. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Majak − wzgórze na Białorusi, na Wysoczyźnie Mińskiej
 Majak − historyczna nazwa wsi Majbułak w Kazachstanie, w obwodzie żambylskim, w rejonie żuałyńskim
 Majak − wieś w Kazachstanie, w obwodzie kostanajskim, w rejonie sarykolskim
 Majak − miasto w Mołdawii
 Majak − zakłady nuklearne w Rosji
 Majak − rosyjski sztuczny satelita 
 Majak − osiedle typu miejskiego w obwodzie donieckim
 Majak – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

 Majak − baptystyczny miesięcznik ukazujący się w latach 1922-1939

 Sławomir Majak − polski piłkarz, grający na pozycji pomocnika.